Chiesa di Santa Valburga – Campo Tures
 Chiesa di Santa Valburga – Martello 
 Chiesa di Santa Valburga – Ultimo

Pagine correlate 
 Chiesa di Santa Valpurga